Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Doohan e Brian Levine che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Jakob Hlasek 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Jakob Hlasek (finale)
 Richard Meyer /  Jeff Turpin (quarti di finale)

 Peter Doohan /  Brian Levine (campioni)
 Sean Brawley /  Howard Sands (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1984